Ichon ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Villa Ichon, Gebäude in Bremen